Die deutsche Formel-4-Meisterschaft 2015 (offiziell ADAC F4 Germany certified by FIA powered by Abarth 2015) war die erste Saison der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Die Meisterschaft fand in Deutschland, Belgien und Österreich statt, es gab 24 Rennen an acht Wochenenden. Die Saison begann am 25. April in der Motorsport Arena Oschersleben und endete am 4. Oktober auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg. Marvin Dienst gewann den Meistertitel der Fahrer, David Beckmann gewann die Rookie-Wertung.

Es war die erste Saison einer FIA-zertifizierten Formel-4-Meisterschaft in den beteiligten Ländern. Die deutsche Formel-4-Meisterschaft löste die ADAC Formel Masters ab.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1,4-Liter-T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Anmerkungen

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 12. Dezember 2014 veröffentlicht. Es gab acht Veranstaltungen auf sieben Strecken. Es fanden je drei Rennen statt. Sieben Rennen fanden zusammen mit der ADAC GT Masters statt. Die zweite Veranstaltung in Oschersleben war im Rahmenprogramm der DTM.

Wertungen 
Die ersten fünf Fahrer der Meisterschaft bekamen als Teilnehmer einer FIA-zertifizierten Formel-4-Meisterschaft Punkte für eine Superlizenz nach dem Schema 10-7-5-2-1. Alle Fahrer, die mindestens 20 Rennen absolvierten, konnten die Teilnahme an dieser Saison zudem für das Erfahrungskriterium zum Erwerb der Superlizenz anrechnen lassen.

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der Deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2015
Motorsportsaison 2015